Il doppio dell'Open Prévadiès Sain è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Tomasz Bednarek e Andreas Siljeström erano i detentori del titolo, ma Siljeström quest'anno non ha partecipato.

Bednarek ha fatto coppia con Olivier Charroin.

Laurynas Grigelis e Rameez Junaid hanno battuto in finale Stéphane Robert e Laurent Rochette 1-6, 6-2, [10-6] .

Teste di serie
La prima testa di serie ha ricevuto un bye per i quarti di finale

  Tomasz Bednarek /  Olivier Charroin (quarti di finale)
  Purav Raja /  Divij Sharan (quarti di finale) 
  Gerard Granollers /  Iván Navarro (primo turno)
  Stéphane Robert /  Laurent Rochette (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Prévadiès Saint-Brieuc 2012